

Caratteristiche tecniche
È un centravanti.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile dell', ha esordito in prima squadra il 24 marzo 2010 disputando l'incontro di Prem"jer-liha pareggiato 1-1 contro il . Nel febbraio 2013 è stato ceduto al  e sei mesi dopo ha firmato con il  con cui è passato dalla terza divisione alla prima nell'arco di cinque stagioni.

Palmarès

Club
Campionato ucraino di terza divisione: 1
Kolos Kovalivka: 2015-2016

Collegamenti esterni